Oleg Konstantinovitch Piganovitch - en  et en anglais :  - (né le  à Iaroslavl en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve des Krylia Sovetov dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe. Il passe professionnel en 2005 avec le HK Dmitrov dans la Vyschaïa Liga. En 2007-2008, pour sa première saison dans la Superliga avec le Traktor Tcheliabinsk, il établit en saison régulière un record de buts pour un défenseur avec vingt-deux. Cette marque est battue par les vingt-huit buts de Kevin Dallman en 2008-2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa Liga || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || 63|| 10|| 18|| 28|| 106|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HK Dmitrov|| Vyschaïa Liga || 10|| 2|| 1|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga || 32|| 4|| 7|| 11|| 88|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2006-2007|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga|| 28|| 2|| 10|| 12|| 46|| 9|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 56|| 22|| 7|| 29|| 179|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 47|| 2|| 18|| 20|| 117|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk||  KHL|| 53|| 4|| 9|| 13|| 93|| 4|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2010-2011|| HK Spartak Moscou||  KHL|| 51|| 5|| 12|| 17|| 82|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2 
|-
| rowspan=2|2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL || 14|| 2|| 2|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 19|| 2|| 3|| 5|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Amour Khabarovsk || KHL || 17|| 1|| 1|| 2|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL || 23|| 3|| 4|| 7|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 52|| 6|| 14|| 20|| 62|| 8|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2014-2015 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 55|| 3|| 8|| 11|| 45|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 29 || 1 || 4 || 5 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Sarov || VHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 53|| 9|| 14|| 23|| 28|| 5|| 2|| 0|| 2|| 14
|-
| 2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL || 35|| 1|| 7|| 8|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Sibir Novossibirsk || KHL ||27 || 1 || 0 || 1 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Iaroslavl
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Dmitrov
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Donbass Donetsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HC Red Star Kunlun